Schouwburg van Van Campen - Amsterdam
 Schouwburg van Vingboons - Amsterdam
 De Schouwburg in Amsterdam (1707)
 Schouwburg van De Witte - Amsterdam
 Stadsschouwburg Amsterdam